Myersinella är ett släkte av hjuldjur. Myersinella ingår i familjen Dicranophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Myersinella